Difluorider er kemiske forbindelser med to fluoratomer pr. molekyle (eller pr. formelenhed).

Metaldifluorider er alle ioniske. På trods af at de er stærkt ioniske, har jordalkalimetal-difluorider generelt ekstremt høj gitterstabilitet, og er derfor uopløselige i vand. En undtagelse er berylliumdifluorid. Herudover er mange overgangsmetal-difluorider vandopløselige.

Calciumdifluorid er en bemærkelsesværdig forbindelse. I form af mineralet fluorit er det den største kilde til kommerciel fluor. Den har også en epynomisk krystalstruktur.

Salte